Zimoziołowe (Linnaeoideae Raf.) – w zależności od ujęcia podrodzina  lub rodzina Linnaeaceae Backlund roślin z rzędu szczeciowców (Dipsacales Dumort.). W dawniejszych systemach klasyfikacyjnych (przed 1998) rodzina nie wyróżniana. Wydzielona została w systemie APG I (1998). W systemie APG II (2003) była wyodrębniana opcjonalnie, alternatywą było ujęcie jej w ramach przewiertniowatych Caprifoliaceae sensu lato. W systemie APG III (2008) i APG IV (2016) takson wyróżniany w obrębie przewiertniowatych. Grupa ta określana bywa też jako plemię Linnaeeae lub klad Linnaea.  

Do taksonu tego należy 6 rodzajów z 16 gatunkami roślin zwykle krzewiastych, rzadko zielnych występujących na półkuli północnej. Rodzajem typowym jest zimoziół (Linnaea).

Systematyka 
Z tradycyjnie tu zaliczanych roślin w wyniku analiz molekularnych wyłączono rodzaj Zabelia, który okazał się bliżej spokrewniony z rodzajem raźnia Morina (Morinoideae), niżeli z Linnaeoideae. Z kolei z rodzaju Abelia zostały wydzielone niektóre gatunki w odrębne rodzaje Vesalea i Diabelia. Powiązania filogenetyczne w obrębie tej grupy przedstawił Landrein i Jacobs i in.

W 2012 Maarten J.M. Christenhusz zaproponował scalenie wszystkich przedstawicieli tej grupy (rodzajów Abelia, Diabelia, Dipelta, Kolkwitzia i Vesalea) w jeden rodzaj zimoziół Linnaea.

 Pozycja systematyczna według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Rodzina stanowiąca jedną z linii rozwojowych w obrębie rzędu szczeciowców Dipsacales w grupie euasterids II wchodzącej w skład kladu astrowych (asterids) należącego do dwuliściennych właściwych (eudicots).

 Podział na rodzaje i powiązania filogenetyczne wg Landreina

 Podział na rodzaje i powiązania filogenetyczne wg Jacobs i in.

Przypisy 

Przewiertniowate